HMS Iron Duke (Englisch für „Eiserner Herzog“, den Spitznamen des britischen Feldmarschall und Premierministers Arthur Wellesley, 1. Duke of Wellington) war und ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Iron Duke (1870), ein Zentralbatterie-Panzerschiff der Audacious-Klasse (1869)
 HMS Iron Duke (1912), ein Dreadnought-Schlachtschiff, Typschiff der Iron-Duke-Klasse
 HMS Iron Duke (F 234), eine Lenkwaffenfregatte der Duke-Klasse (1987)